PEK peut faire référence à :
 
 Polyéthercétone, selon la liste des codes des plastiques, caoutchouc et latex,

Pek peut faire référence à :
 Pek, une rivière de Serbie, affluent du Danube,
 Pek kwar, un des styles de Kung Fu du Nord (« Pek » signifie hacher),